La Purísima kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Purísima, Polotitlán, delstaten Mexiko, 
 La Purísima, Iturbide, 
 La Purísima, Ezequiel Montes, 
 La Purísima, Cortazar, 
 La Purísima, Jalisco, Tecalitlán, 
 La Purísima, Michoacán de Ocampo, 
 La Purísima, Querétaro, 
 La Purísima, Cadereyta Jiménez, 
 La Purísima, Apaseo el Grande, 
 La Purísima, Tarandacuao, 
 La Purísima, Doctor Mora, 
 La Purísima, Pedro Escobedo, 
 La Purísima, Puebla, San José Chiapa, 
 La Purísima, Pueblo Nuevo, 
 La Purísima, Dolores Hidalgo, 
 La Purísima, Chalchihuites, 
 La Purísima, Amealco de Bonfil, 
 La Purísima, Pinos,